Швіц () — округ у Швейцарії в кантоні Швіц.
Адміністративний центр — Швіц.

Громади

Примітки 

Округи кантону Швіц